Berindei:
 Berindei
 Toponime
 Berindei, un sat în comuna Dăneasa, județul Olt, Oltenia, România
 Nume de familie
 Anton Berindei (1838, Roșiorii de Vede  1899, București)
 ?
 Emil Berindei (1898  1963)
 Mihai Berindei (1907, București  1992, Werneck, Germania), un trompetist, saxofonist
 Ștefan Berindei (1942, ?  2000, Werneck), un saxofonist și compozitor de jazz
 Dan Berindei (1923, București  2021, București), un istoric român
 Mihnea Berindei

Toponime românești
Nume de familie românești